Germon ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Germon (* 1934), französischer Politiker
 Effie Germon (1845–1914), US-amerikanische Schauspielerin
 Nane Germon (1909–2001), französische Schauspielerin